De Portugese voetbalclub SL Benfica speelt sinds 1957 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SL Benfica

* 2020/21 Vanwege de Corona-Pandemie gold een inreisverbod voor personen uit o.m. het Verenigd Koninkrijk. De thuiswedstrijd tegen Arsenal werd daarom in Rome, en de uitwedstrijd in Piraeus, gespeeld.
** 2022/23 Vanwege de Russische inval in Oekraine werd de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in het Poolse Łódź gespeeld.

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

SL Benfica
SL Benfica